Яков Егоров:
 Егоров, Яков Георгиевич (1892—1957) — советский государственный и политический деятель, председатель Новосибирского областного исполнительного комитета.
 Егоров, Яков Егорович (1857—1902) — русский писатель и педагог. Примечания